Šubrtová ist der Familienname der folgenden Personen:
 Milada Šubrtová (1924–2011), tschechoslowakische Opernsängerin
 Natália Šubrtová (* 1989), slowakische Skirennfahrerin